Альберт I (; 1240/1245 — до 7 сентября 1304) — граф Горицы и Тироля из рода Мейнхардинеров. В некоторых документах называется Альбрехт. Второй сын Мейнхарда I фон Гёрц-Тироль (ум. 1258), герцога Каринтии, и его жены Адельгейды Тирольской.

Биография 
С 1252 года (сначала — вместе с братом Мейнхардом) находился в заложниках у архиепископа зальцбургского. (В 1252 году Мейнхард I и его тесть граф Тироля Альберт IV выступили против архиепископа Зальцбургского Филиппа Шпонгейма и его отца герцога Бернхарда Каринтийского, но были разбиты и попали в плен. Освободились за большой выкуп. Кроме того, Мейнхард I был вынужден отдать в заложники архиепископу своих сыновей).

В 1262 году Альберт I был освобождён архиепископским министериалом Гебхардом фон Фельвен за 800 марок серебра.

После освобождения Альберта братья сначала управляли наследственными землями сообща. В 1267 (или 1271) году они разделились: Мейнхард II как старший взял себе графство Тироль, Альберт I получил Горицу и родовые владения в Фриуле, Истрии, Каринтии и Пустертале.

Всё время своего правления Альберт I воевал с соседями — патриархами Аквилеи, иногда объединяясь с ними для борьбы с территориальной экспансией республики Венеция. В итоге он значительно увеличил свои владения в Истрии.

Семья 
У Альберта I было две жены:
 (ок. 1266) — Евфемия, дочь Конрада II, князя Силезско-Глоговского;
 (контракт от 29 мая 1275) — Евфемия, дочь графа Германа II фон Ортербург.

Дети (все — от второй жены):
 Генрих III (ум. 1323), граф Горицы.
 Альберт II (ум. 1325/27), регент Горицы с 1323.
 Клара Евфемия, муж (1296) — Альбрехт III, граф Гогенберг.
 Эмерентиана, муж — Балтазар фон Вельсберг.
 дочь, муж — Иван Бабонич, бан Хорватии.

Примечания

Источники 
 Alfons Huber: Albert II., Graf von Görz und Tirol. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 1, Duncker & Humblot, Leipzig 1875, S. 181 f.
 Eduard Widmoser: Albert I.. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 1, Duncker & Humblot, Berlin 1953, ISBN 3-428-00182-6, S. 128
 Eines Fürsten Traum: Meinhard II, das Werden Tirols. Südtiroler Landesmuseum Schloss Tirol, 1995 — Всего страниц: 600
 Görz Oesterreichs Nizza. Nebst einer Darstellung des Landes Görz und …, Том 1
 Karl von Czörnig. Görz Oesterreich’s Nizza nebst einer Darstellung des landes Görz und …

Правители Европы XIII века
Правители Тироля
Графы Горицы
Графы Австрии